Bílek ou Bilek est un nom de famille d'origine tchèque. Il peut faire référence à :
 František Bílek, sculpteur tchèque,
 Jiří Bílek, footballeur tchèque,
 , personnalité tchèque,
 , personnalité tchèque,
 Michal Bílek, entraîneur tchèque de football,
 , sportif tchèque,
 , joueur tchèque de hockey,
 István Bilek, joueur hongrois d'échecs.